FNB est un sigle qui peut désigner :

organisations
 Fédération nationale bovine ;
 Front national de Belgique ;
 Front nouveau de Belgique ;
  ;
 First National Bank, en Afrique du Sud ;
 First National Bank, en Namibie ;

autre
 fonds négocié en bourse.